Европейское христианское политическое движение  — европартия, объединяющая национальные партии стран-членов Европейского союза, которые разделяют идеологию христианской демократии. Члены партии, как правило, более социально консервативны и евроскептически настроены, чем члены Европейской народной партии. 

Партия была основана в ноябре 2002 года в Венгрии. Впервые её совет был избран в январе 2005 года, зарегистрирован движение в Нидерландах в сентябре 2005 года. Первым президентом был Пеэтер Вызу из . Партия объединяет уже тридцать организаций из шестнадцати стран. Молодёжные движения объединяются в организацию ECPYouth, формирование которой началась в 2004 году, первый совет избран летом 2005 года.

Партия имеет шесть депутатов Европейского парламента: Питер Ван Дален (Христианский союз, Нидерланды), Бас Белдер (Реформатская партия, Нидерланды), Бранислав Шкрипек («», Словакия), Арне Герике («Свободные избиратели», Германия), Марек Юрек (Правые Речи Посполитой, Польша) и Казимеж Уяздовский («Право и справедливость», Польша). Все шесть евродепутатов от движения входят во фракцию Европейские консерваторы и реформисты.

История 
Блок начинался как Платформа в ноябре 2002 года, когда представители политических партий из более чем 15 стран решили изучить новые возможности для христианской политики в Европе на конференции «За христианскую Европу» в Венгрии.

Фонд 
Sallux является официальным мозговым центром

Партии-члены

Полноправные члены

Партнеры

Конгрессы 
Блок организует проведение двух общих собраний в год.

См. также 
 Христианская политика
 Политический католицизм

Ссылки 

Политические партии, основанные в 2002 году
Общеевропейские политические партии
Христианско-демократические партии